Das PBZ Zagreb Indoors 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Februar 2009 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Viña del Mar die Movistar Open gespielt, die genau wie das PBZ Zagreb Indoors zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Serhij Stachowskyj, er schied jedoch im Viertelfinale aus. Im diesjährigen Finale setzte sich Marin Čilić in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 gegen Mario Ančić durch. Für Čilić war dies bereits der zweite Titel in der laufenden Saison nach seinem Turniersieg in Chennai und sein dritter insgesamt. Im Doppel waren Paul Hanley und Jordan Kerr die Titelverteidiger, sie schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. Im Finale siegte das Duo Martin Damm und Robert Lindstedt gegen Christopher Kas und Rogier Wassen in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld belief sich auf 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Januar bis 2. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Zagreb